Walsbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Walsbach, historischer Name von Welschbach, Ortsteil der Gemeinde Illingen im Landkreis Neunkirchen, Saarland

Gewässer:
 Walsbach (Ahre), rechter Zufluss der Ahre nahe Züschen, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Walsbach (Daadenbach), rechter Zufluss des Daadenbachs in Biersdorf, Stadt Daaden, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Walsbach (Felsalb), rechter Zufluss der Felsalb nach Walshausen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Walsbach (Kleine Fecht), linker Zufluss der Kleinen Fecht (zur Fecht) in Munster, Département Haut-Rhin (Oberelsass), Region Grand Est
 Walsbach (Heldrabach), rechter Zufluss des dort noch Haselbach genannten Heldrabachs nach Wendehausen, Landgemeinde Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Walbach
 Walzbach